e-Boks Sony Ericsson Open 2011 var en professionel tennisturnering for kvinder, der blev spillet indendørs på hard court. Det var den anden udgave af turneringen, der var en del af WTA Tour 2011, hvor den var kategoriseret som en WTA International-turnering. Kampene blev afviklet i Farum, Danmark.

Vinder blev storfavoritten Caroline Wozniacki, der finalebesejrede Lucie Šafářová med 6-1, 6-4 og dermed genvandt titlen fra året forinden. Det var Wozniackis femte WTA-titel i 2011.

WTA adgang

Seedning

Damesingle

Top Half

Bottom Half 

WTA Tour 2011